— город в Японии, находящийся в префектуре Яманаси.

История 
Был образован в результате объединения посёлков Такане, Хакусю, Нагасака и Сутама и сёл Акено, Мукава и Йоидзуми, все населённые пункты из уезда Китакома 1 ноября 2004 года.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Яманаси региона Тюбу. С ним граничат города Кофу, Нирасаки, Минамиарупусу, Каи, Тино, Ина, посёлок Фудзими и сёла Каваками, Минамимаки.

Климат

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается сосна густоцветная, цветком — подсолнечник однолетний, птицей — длиннохвостая неясыть.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Яманаси
Населённые пункты, основанные в 2004 году
Города, основанные в XXI веке